Molekulska formula -{C40H58}- se može odnositi na:

 Beta-Zeakaroten
 Neurosporen